Орынбеков — фамилия; имеет женскую форму Орынбекова.
 Орынбеков, Бахытжан Амирбекович — аким города Тараз.
 Орынбеков, Бекболат Серикбекович (род. 1957) — аким Тараза (2010—2013).
 Орынбеков, Муханмадияр Серикбекович (1946—2006) — советский и казахстанский философ, историк религии, специалист по вопросам предфилософии протоказахов.